Guidubaldo Bonarelli della Rovere – poeta e diplomatico italiano
 Prospero Bonarelli della Rovere – drammaturgo e diplomatico italiano